Zimmerau ist der Ortsname von

 Zimmerau (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Zimmerau (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Zimmerau (Sulzdorf an der Lederhecke), Ortsteil der Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

 Zimmerau (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich